

Егг-Гарбор — місто, штат Вісконсин
 Егг-Гарбор Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Егг-Гарбор — селище, штат Вісконсин